Божилов може да се отнася за:
 Божидар Божилов (1923-2006), български писател
 Венцислав Божилов (р. 1952), български футболист
 Георги Божилов (1935-2001), български художник
 Георги Божилов (футболист) (р. 1987), български футболист
 Диян Божилов (р. 1971), български футболист
 Добри Божилов (1884-1945), български финансист и политик
 Иван Божилов (р. 1940), български историк
 Илия Божилов (р. 1943) (р. 1943), български актьор
 Илия Божилов (р. 1951) (р. 1951), български актьор и театрален деец
 Йордан Божилов (1883-1955), български политик
 Светослав Божилов (р. 1965), български банкер